Aleksandr Ivanovič Rumjancev – nobile, diplomatico e generale russo
 Michail Nikolaevič Rumjancev (1901-1983) – clown russo, noto col nome d'arte di Karandaš
 Pëtr Aleksandrovič Rumjancev-Zadunajskij – generale russo
 Vasilij Rumjancev – astronomo russo
 5495 Rumyantsev – asteroide della fascia principale